Emanuel z Vendôme (Filip Emanuel Maxmilián Marie Eudes; 18. ledna 1872, Merano – 1. února 1931, Cannes) byl člen rodu Bourbon-Orléans.

Původ a rodina 
Emanuel se narodil 18. ledna 1872 v Meranu jako druhé dítě a jediný syn vévody Ferdinanda z Alençonu a jeho manželky Sofie Bavorské. Jeho matka byla slavná vévodkyně z Alençonu, která zahynula při požáru na charitativním bazaru 4. května 1897. Jeho starší sestra Luisa se provdala za prince Alfonsa Bavorského.

Jeho prarodiči z otcovy strany byli Ludvík Orleánský, vévoda z Nemours (syn královny Marie a krále Ludvíka Filipa, který byl po vypuknutí francouzské revoluce v roce 1848 nucen vzdát se trůnu) a Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárská (sestřenice královny Viktorie). Prarodiči ze strany matky mu byli vévoda Maxmilián Josef Bavorský a princezna Ludovika Bavorská.

Kariéra 
Vévoda byl majorem rakousko-uherské armády, nesměl však sloužit v první světové válce kvůli zákonu z roku 1886, který zakazuje všem princům dvou bývalých vládnoucích rodů ve Francii povolit sloužit jejich zemi v armádě nebo námořnictvu nebo zastávat úřad ve francouzské vládě. Princ, který se nedal odradit, se dobrovolně přihlásil k francouzskému Červenému kříži, byl jmenován hlavním delegátem na belgické frontě a sloužil jako ředitel francouzsko-belgické nemocnice v Calais.

V roce 1926 vedl skupinu, která odhalila vesnici Roquebillière v departementu Alpes-Maritimes, kde bylo nalezeno několik římských hrobek se vzácnými klenoty, vázami a uměleckými předměty.

Manželství a potomci 
12. února 1896 se čtyřiadvacetiletý Emanuel v Bruselu oženil s o dva roky starší princeznou Henriettou, nejstarší dcerou flanderského hraběte Filipa a jeho manželky Marie Hohenzollernské; sestrou belgického krále Alberta I. Spolu měli manželé čtyři děti:
 Marie Luisa Orleánská (1896–1973)
 Žofie Orleánská (1898–1928)
 Geneviève Orleánská (1901–1983)
 Karel Filip Orleánský (1905–1970)

Pár měl až do konce první světové války pozemky v Belgii, Francii a Švýcarsku, poté se jejich jmění rychle zmenšilo a byli nuceni některé nemovitosti prodat.

Emanuel zemřel nečekaně 1. února 1931 v Cannes ve věku 59 let na srdeční záchvat po nachlazení. Pohřben byl v královské kapli v Dreux. Jeho vdova, princezna Henrietta, zemřela ve věku 77 let 28. března 1948 v Sierre ve Švýcarsku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. ledna
Narození v roce 1872
Narození v Meranu
Úmrtí 1. února
Úmrtí v roce 1931
Úmrtí v Cannes
Bourbon-Orléans
Francouzští princové
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Muži